Склад збірної Німеччини на чемпіонаті світу 2002 

Докладніше...Німеччина
Німеччина 2002